Блендер — бытовой прибор для измельчения и сбивания.
 Блендер — посёлок в Германии.
 Blender — пакет программного обеспечения для создания трёхмерной компьютерной графики.

См. также 
 Blender (значения)